Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju za sezonu 2015./16. je prvi put osvojila Zelina. 
Prvenstvo je igrano od 6. prosinca 2015. do 7. veljače 2016. godine.

Sudionici

Rezultati i ljestvice

Prva liga

Ligaški dio

Doigravanje

Druga liga

Kvalifikacije za 1. ligu

Konačni poredak

Poveznice

Izvori 
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2015./16., zima 6, br. 033/16 , preuzeto 28. travnja 2016.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2015./16., zima 7, br. 042/16 , preuzeto 28. travnja 2016.

2015-16